Норберто Агире Паланкарес има више значења:

 Норберто Агире Паланкарес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Норберто Агире Паланкарес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Норберто Агире Паланкарес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Норберто Агире Паланкарес (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику